

Geografia
 Piattaforma di ghiaccio Dotson – piattaforma glaciale dell'Antartide

Persone
 Damyean Dotson (1994) – cestista statunitense
 Demar Dotson (1985) – giocatore di football americano statunitense 
 Earl Dotson (1970) – ex giocatore di football americano statunitense
 Hassani Dotson (1997) – calciatore statunitense